Država je lahko:
 država - politična tvorba
 Država (Politeia) - Platonovo delo
 Država in revolucija - Leninovo delo iz leta 1917
 Država (1927; v angleškem prevodu 1933), delo slovenskega pravnega teoretika Leonida Pitamica
 Država - skladba skupine Laibach iz let 1982 oz. 1983
 Država NSK v času - umetniško-politični projekt nekdanjih skupin NSK oz. slikarsko-likovne skupine IRWIN

Glej tudi 
 O državi - dela več avtorjev z istim naslovom
 De re publica - delo Cicerona
 O Božjem mestu/državi (De civitate Dei) - delo sv. Avguština
 De regno - delo Tomaža Akvinskega
 O državi - Leninov spis iz 1919 (slov. prevod 1948)